Batalion im. Jarosława Dąbrowskiego
 Brygada im. Jarosława Dąbrowskiego